Aarma (ou Äärma) est un patronyme estonien pouvant désigner:

  (1911-2005), athlète estonien en saut à la perche  ;
  (1951-2019), acteur et musicien estonien ;
  (né en 1975), journaliste de télévision estonien.

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien